Galapagueño – abitanti di Galápagos (Spagna)
Galapagueño – abitanti di Provincia delle Galápagos